Zagrebačka nogometna zona - Sjever  je bila jedna od dvije skupine Zagrebačke zone, te liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1975./76.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bilo "Trnje" iz Trnovca.

Ljestvica 

 Juraj u Trnju - tadašnji naziv za Sveti Juraj u Trnju

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska liga - Sjever 1975./76. 
 Međupodsavezna nogometna Daruvar-Virovitica 1975./76. 
 A Liga NSP Bjelovar 1975./76. 
 Područna liga Koprivnica 1975./76.

Vanjske poveznice

Izvori  
 
 library.foi.hr, "Bjelovarski list" 
 library.foi.hr, "Glas Podravine" 
 library.foi.hr, "Glas Podravine", br. 25, god. XXXI, objavljeno 18. lipnja 1976., str. 11 (Sport), (konačna ljestvica), preuzeto 9. listopada 2019. 
 Mladen Levak, Kristina Poljičak: "Nogometni klub "Osvit" Đelekovec : 1923. – 2013. : 90 godina Nogometnog kluba "Osvit" i igranja nogometa u Đelekovcu ", Đelekovec, 2014., str. 170-176 
 Branko Pleše, Goran Čičin-Mašansker: "Nogometni klub Slaven Belupo, Koprivnica : 1907. – 2007.", Koprivnica, 2007., , str. 82-83  
  

1975-76 Sjever 
Zagreb S
1975-76 Zagreb